Fijas ist der Name von:

 Piotr Fijas (* 1958), polnischer Skispringer
 Tadeusz Fijas, polnischer Skispringer